Diabelski Kamień (Dąbrowy Krotoszyńskie)
 Diabelski Kamień (Gorce)
 Diabelski Kamień (Góry Świętokrzyskie)
 Diabelski Kamień (Puszcza Darżlubska)
 Diabelski Kamień (Szczyrzyc)
 Diabelski Kamień (powiat braniewski)

Zobacz też